

Écrits

Écrits publiés dans des périodiques :

Références

Bibliographie
 .
 .
 .

Poésie libanaise